Mistrzostwa Austrii w Skokach Narciarskich 2020 – zawody mające na celu wyłonić mistrza Austrii, które rozegrane zostały 26 i 27 września w Eisenerz (skocznia normalna) i Bischofshofen (skocznia duża).

Na skoczni normalnej (HS109) triumfowali Gregor Schlierenzauer i Daniela Iraschko-Stolz, a na większym obiekcie (HS142) Philipp Aschenwald i Chiara Hölzl.

Wyniki

Konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej (26.09.2020) 
Opracowano na podstawie:

Konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni dużej (27.09.2020) 
Opracowano na podstawie:

Konkurs indywidualny kobiet na skoczni normalnej (26.09.2020) 
Opracowano na podstawie:

Konkurs indywidualny kobiet na skoczni dużej (27.09.2020) 
Opracowano na podstawie:

Przypisy 

2020 w Austrii
2020
Sezon 2020/2021 w skokach narciarskich